Assassin (filme) — filme gay de 2011
A Assassina — filme americano de 1993 dirigido por John Badham, com o título original de Point of No Return
Assassinos (filme) — filme americano de 1995 dirigido por Richard Donner, com Sylvester Stallone e Antonio Banderas
Assassino em série
Ordem dos Assassinos — seita fundada no século XI por Hassan ibn Sabbah

Desambiguações de cinema